Gunung Male kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Male (berg i Indonesien, lat 5,06, long 96,41), Aceh, 
 Gunung Male (berg i Indonesien, lat 5,05, long 96,39), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar